Каору «Каол» Уно (; ) — японский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полулёгкой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне с 1996 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Shooto, Hero's, Dream, К-1 и др. Владел титулом чемпиона Shooto, дважды был претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе. Также имеет достижения в грэпплинге и профессиональном реслинге.

Биография 
Каол Уно родился 8 мая 1975 года в городе Йокосука префектуры Канагава, Япония.

Занимался единоборствами с юных лет, практиковал борьбу кэтч, получил чёрные пояса по дзюдо и джиу-джитсу.

Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в октябре 1996 года, в поединке с соотечественником Хаято Сакураи попался на рычаг локтя и вынужден был сдаться. Начало его карьеры во многом связано с японской организацией Shooto, где он победил многих сильных соперников, получил наивысший класс «А», завоевал и защитил титул чемпиона в полусредней весовой категории.

Имея в послужном списке 12 побед и только 3 поражения, в 2001 году привлёк к себе внимание крупнейшей американской организации Ultimate Fighting Championship, где сразу же стал претендентом на введённый титул чемпиона в лёгком весе (изначально эта категория называлась легчайшей). Противостояние с другим претендентом, американцем Дженсом Пулвером, состоялось в Атлантик-Сити и продлилось все отведённые пять раундов, в итоге победа решением большинства судей была отдана Пулверу.

Продолжив выступать в UFC, Уно выиграл у нескольких соперников и в 2003 году вновь удостоился права оспорить вакантный титул чемпиона в лёгком весе. Однако чемпионский бой с Би Джей Пенном закончился ничьей, и чемпионский пояс остался вакантным. Позже в том же году Уно потерпел поражение нокаутом от бразильца Эрмиса Франса, и на этом его сотрудничество с UFC подошло к концу.

Начиная с 2005 года являлся бойцом новосозданной японской организации Hero's, в течение двух лет выступил почти на всех проведённых ей турнирах, трижды принимал участие в гран-при лёгкого веса, в том числе один раз сумел дойти до финала, где проиграл бразильцу Жесиасу Кавалканти.

Когда Hero's прекратила своё существование, Уно перешёл в родственный промоушн Dream, здесь в 2008 году так же участвовал в гран-при лёгкого веса — дошёл до полуфинала, уступив по очкам Синъе Аоки.

В 2009—2010 годах вновь пробовал силы в UFC, но на сей раз был далёк от чемпионской гонки, не сумев выиграть ни одного из трёх состоявшихся поединков.

С 2012 года выступает в основном на небольших турнирах, встречаясь с малоизвестными соперниками.

Помимо участия в боях ММА, Каол Уно также добился определённых успехов в грэпплинге, в 1999 году становился серебряным призёром чемпионата мира ADCC в категории до 77 кг. Имеет на счету и несколько выступлений в профессиональном реслинге, участник турниров All Japan Pro Wrestling в 2002—2003 годах.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Победа
| align=center| 34-20-5
| Маркус Хельд
| Сдача (удушение сзади)
| Shooto 30th Anniversary Tour: Final
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:56
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 33-20-5
| Дуэн ван Хельвойрт
| Единогласное решение
| Shooto 30th Anniversary Tour at Korakuen Hall
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 33-19-5
| Ютака Сайто
| Единогласное решение
| Shooto: Professional Shooto 4/23	
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Тиба, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 33-18-5
| Хван Чон Хо
| Сдача (удушение сзади)
| Shooto-Mobstyles: Fight and Mosh
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:31
| Тиба, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 32-18-5
| Сигэки Осава
| TKO (удары руками)
| Shooto: Professional Shooto 7/26
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:03
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 32-17-5
| Ёсифуми Накамура
| Единогласное решение
| Shooto — 1st Round 2015
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 32-16-5
| Раджа Шиппен
| Сдача (удушение сзади)
| Vale Tudo Japan: VTJ 6th
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:33
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 31-16-5
| Таики Цутия
| Единогласное решение
| Shooto: 4th Round 2014
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 30-16-5
| Джесси Брок
| Единогласное решение
| Vale Tudo Japan: VTJ 4th
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 29-16-5
| Дэниел Ромеро
| Сдача (обратный треугольник)
| Vale Tudo Japan: VTJ 3rd
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:23
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 28-16-5
| Энтони Авила
| Сдача (удушение сзади)
| Vale Tudo Japan: VTJ 2nd
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:53
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 27-16-5
| Ким Кё Хва
| Сдача (удушение сзади)
| Shooto: 2nd Round 2013
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:10
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 26-16-5
| Синтаро Исиватари
| Единогласное решение
| Shooto: 10th Round
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 26-15-5
| Такэси Иноуэ
| KO (ногой в голову)
| Dream 17
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:17
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 26-14-5
| Акиё Нисиура
| Единогласное решение
| Dream: Fight for Japan!
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 25-14-5
| Кадзуюки Мията
| Единогласное решение
| Dynamite!! 2010
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 25-13-5
| Глейсон Тибау
| TKO (удары руками)
| UFC Fight Night: Florian vs. Gomi
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:13
| Шарлотт, США
|
|-
| Ничья
| align=center| 25-12-5
| Фабрисиу Камойнс
| Решение большинства
| UFC 106
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 25-12-4
| Спенсер Фишер
| Единогласное решение
| UFC 99
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Кёльн, Германия
|
|-
| Поражение
| align=center| 25-11-4
| Синъя Аоки
| Единогласное решение
| Dream 5
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Осака, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 25-10-4
| Мицухиро Исида
| Сдача (удушение сзади)
| Dream 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:39
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 24-10-4
| Андре Амаду
| Единогласное решение
| HERO’S 10
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 24-9-4
| Кацухико Нагата
| Единогласное решение
| HERO’S 9
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 23-9-4
| Али Ибрагим
| Сдача (рычаг локтя)
| HERO’S 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:58
| Нагоя, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 22-9-4
| Жесиас Кавалканти
| Решение большинства
| HERO’S 7
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 22-8-4
| Иван Менхивар
| Единогласное решение
| HERO’S 7
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 21-8-4
| Култар Гилл
| Сдача (удушение сзади)
| HERO’S 6
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:30
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 20-8-4
| Оле Лаурсен
| Сдача (удушение сзади)
| HERO’S 5
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:36
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 19-8-4
| Рич Клементи
| Единогласное решение
| HERO’S 4
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 18-8-4
| Норифуми Ямамото
| TKO (остановлен врачом)
| HERO’S 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:04
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 18-7-4
| Хидэо Токоро
| Единогласное решение
| HERO’S 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 17-7-4
| Йоаким Хансен
| KO (удар коленом)
| HERO’S 1
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:48
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 17-6-4
| Серкан Йилмаз
| Сдача (рычаг локтя)
| K-1 MAX: Japan Grand Prix 2005
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:59
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 16-6-4
| Чандет Сорпантрей
| Сдача (удушение сзади)
| K-1 Premium 2004 Dynamite!!
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:19
| Осака, Япония
|
|-
| Ничья
| align=center| 15-6-4
| Тацуя Кавадзири
| Ничья
| Shooto: 3/22 in Korakuen Hall
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 15-6-3
| Эрмис Франса
| KO (удар рукой)
| UFC 44
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:46
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Ничья
| align=center| 15-5-3
| Би Джей Пенн
| Ничья
| UFC 41
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Атлантик-Сити, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 15-5-2
| Дин Томас
| Единогласное решение
| UFC 39
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Анкасвилл, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 14-5-2
| Ивес Эдвардс
| Единогласное решение
| UFC 37
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Боссьер-Сити, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-5-2
| Би Джей Пенн
| KO (удары руками)
| UFC 34
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:11
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 13-4-2
| Фабиану Иа
| TKO (удары руками)
| UFC 32
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:48
| Ист-Ратерфорд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 12-4-2
| Дженс Пулвер
| Единогласное решение
| UFC 30
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Атлантик-Сити, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 12-3-2
| Румина Сато
| KO (удар рукой)
| Shooto: R.E.A.D. Final
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:21
| Тиба, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 11-3-2
| Марсиу Барбоза
| Техническая сдача (гильотина)
| Shooto: R.E.A.D. 9
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:49
| Иокогама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 11-2-2
| Деннис Холлман
| Единогласное решение
| Shooto: R.E.A.D. 3
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Осака, Япония
|
|-
| Ничья
| align=center| 10-2-2
| Андре Педернейрас
| Ничья
| Vale Tudo Japan 1999
| 
| align=center| 3
| align=center| 8:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 10-2-1
| Дин Томас
| Сдача (удушение сзади)
| Shooto: Renaxis 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:16
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 9-2-1
| Румина Сато
| Сдача (удушение сзади)
| Shooto: 10th Anniversary Event
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:02
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 8-2-1
| Рикарду Ботелью
| Сдача (удары руками)
| Vale Tudo Japan 1998
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:03
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 7-2-1
| Звонко Яковцевич
| Сдача (треугольник)
| Shooto: Las Grandes Viajes 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:15
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 6-2-1
| Иан Джеймс Шаффа
| Техническая сдача (рычаг локтя)
| Shooto: Las Grandes Viajes 3
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:13
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 5-2-1
| Юдзи Фудзита
| Единогласное решение
| Shooto: Las Grandes Viajes 2
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 4-2-1
| Наоя Уэмацу
| Сдача (замок ахилла)
| Lumax Cup: Tournament of J '97 Lightweight Tournament
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:23
| Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 4-1-1
| Хироки Котани
| Единогласное решение
| Lumax Cup: Tournament of J '97 Lightweight Tournament
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:00
| Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 3-1-1
| Масахито Вати
| Единогласное решение
| Lumax Cup: Tournament of J '97 Lightweight Tournament
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:00
| Япония
|
|-
| Ничья
| align=center| 2-1-1
| Такуя Кувабара
| Ничья
| Shooto: Reconquista 4
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 2-1
| Юдзо Татэиси
| Сдача (удушение сзади)
| Shooto: Gig
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:14
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 1-1
| Патрик Тепелс
| Сдача (удушение сзади)
| Japan Extreme Challenge Vale Tudo Open
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:20
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 0-1
| Хаято Сакураи
| Сдача (рычаг локтя)
| Shooto: Let’s Get Lost
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:52
| Токио, Япония
|

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Японии
Рестлеры Японии